João Alfredo — município do estado de Pernambuco;
João Alfredo Correia de Oliveira (1835 — 1919) — político, abolicionista e monarquista brasileiro;
João Alfredo (político) — advogado e político do estado do Ceará;
Rua Conselheiro João Alfredo — rua da cidade de Belém do Pará;
Rua João Alfredo (Porto Alegre) — rua da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Desambiguações de antropônimos